Шипунихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Третьяковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шипуниха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 727 человек, в том числе 360 мужчин и 367 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 697 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 посёлок Ивановка,
 посёлок Красное Раздолье,
 посёлок Семёновка,
 село Шипуниха.

Примечания 

Муниципальные образования Третьяковского района
Сельские поселения Алтайского края